Aurora Hotel bezeichnet folgende, im NRHP eingetragene Objekte:
 Aurora Hotel (Illinois), ID-Nr. 82002544
 Aurora Hotel (Massachusetts), ID-Nr. 88000429

Siehe auch:
 Aurora